Онґенд (д/н — бл. 728) — перший відомий конунґ данів в Сілленді (центральна Ютландія).

Життєпис 
Походження та час приходи до влади Онґенда нічого невідомо. Вперше письмово згадується Алкуіном в «Житті святого Вілліброрда». Близько 710 року Вілліброрд, який до того він проповідницьку діяльність серед фризів рушив до держави Онґенда, який хоча негативно поставився до християнства, дозволив місіонеру мирно подорожувати своїми володіннями і отримав можливість повернутися з 30 учнями. Негативна характеристика самого конунґа є типовим для того часу зображення поганина.

З огляду на різні згадки та хроніки, а також археологічні дослідження володіння Онґенда розташовувалися в центральній частині Ютландії, яка була відома в ранньому Середньовіччі як Сілленд. Про попередніх конунґів нічого не відомо. Напевне на той час дани підкорили ці області, асимілювавши тамтешніх ютів. Низка дослідників вважають його засновником міста Рібе, що стала столицею Онґенда. Також розглядають можливість того, що цей конунґ першим розпочав роботи зі спорудження західної частини Даневирке. хоча археологія вказує, що це відбулося пізніше.

Згідно саг Онґенд загинув у битві з Гельґі на острові Самсьо (між узбережжям центральної Ютландії та о. Зеландія). Відповідно до археологічних розвідок близько 728 року на Самсьо відбувалися запеклі бої. Гельґі вважається конунгом протодержави Лейре (північна частина Зеландії). Згідно Саксону Грамматику Гельґі захопив володіння Онґенда.

В сагах 
В скандинавських легендах Онґенд відомий під ім'ям Анґантюр (Анґатир), що володів чарівним мечем Тюрфінґом.

Повний родовід відповідно до Саг

Джерела 
 Skovgaard-Petersen, Inge (2003), «The making of the Danish kingdom», The Cambridge History of Scandinavia, p. 172., ISBN 0-521-47299-7
 Myhre, Bjørn (2003), «The Iron Age», The Cambridge History of Scandinavia, p. 87., ISBN 0-521-47299-7
 Samsø i den oldnordiske digtning

Конунґи Данії
Правителі Європи VIII століття